Че́заре Мальди́ни (; 5 февраля 1932, Триест — 3 апреля 2016, Милан) — итальянский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции защитника в сборной Италии и «Милане» в 1950—1960-е годы. Отец футболиста Паоло Мальдини, дед футболистов Кристиана и Даниэля Мальдини.

Карьера 
Футболом Мальдини начал заниматься в своём родном городе, к 18 годам попав в молодёжную команду местного клуба «Триестина». В 1953 году он дебютировал за основную команду «алебардистов», правда до конца чемпионата на поле появился лишь однажды. Уже в следующем сезоне он стал полноправным игроком основы «Триестины», сыграв в 31 из 34 матчей Серии А. Выступая на позиции центрального защитника, Мальдини сумел зарекомендовать себя как игрок, способный грамотно выбирать позицию и уверенно играющий в верховой борьбе. Кроме того, при необходимости он мог играть на фланге защиты, или даже полузащиты. Несмотря на высокий рост, Чезаре был чрезвычайно легким и подвижным футболистом. 

На игру Чезаре обратили внимание в более статусном «Милане», куда он перешёл летом 1954 года. За 12 сезонов проведённых в составе «россонери» Мальдини стал любимцем болельщиков и одной из легенд клуба. В его составе он провёл 412 матчей, что является девятым показателем в истории клуба, обрёл репутацию одного из лучших центральных защитников европейского футбола своего времени. С «Миланом» Мальдини выиграл четыре «скудетто» и Кубок европейских чемпионов в 1963 году (ставший первым для итальянских команд). К тому времени Чезаре уже был капитаном команды, и именно он первым поднял над головой престижный трофей.

В 1966 году, на закате своей карьеры, Мальдини перешёл в «Торино», за который выступал на протяжении сезона и помог ему квалифицироваться в Кубок ярмарок. По окончании сезона Чезаре завершил игровую карьеру.

С 1958 по 1963 годы защитник выступал в составе сборной Италии, однако провёл в её составе всего 14 матчей. Авторитет Мальдини был настолько высок, что не являясь игроком основной обоймы, он несколько раз выводил команду на поле с капитанской повязкой. В составе «скуадры адзурры» он принял участие в чемпионате мира 1962 года, где сыграл в двух матчах. Этот турнир оказался для него единственным в составе сборной.

Сразу после завершения игровой карьеры Мальдини вошёл в тренерский штаб «Милана», который возглавлял Нерео Рокко. В 1972 году он сменил Рокко на этом посту, став главным тренером команды. Под его руководством «россонери» заняли второе место в Серии А, а через год выиграли Кубок Италии и Кубок обладателей кубков. Однако в чемпионате Италии команда финишировала лишь на седьмом месте и Мальдини покинул пост. Следующие шесть лет он без особого успеха тренировал скромные «Фоджу», «Тернану» и «Парму».

В 1980 году Мальдини стал ассистентом Энцо Беарзота в сборной Италии. Через два года тренерскому штабу удалось привести команду к третьим в истории золотым медалям чемпионата мира, но развить успех на других турнирах не удалось. В 1986 году Чезаре возглавил молодёжную сборную Италии и оставался на этом посту десять лет. За это время команда сумела три раза выиграть молодёжный чемпионат Европы и дважды выступала на Олимпийских играх. Через Мальдини прошли ряд футболистов, которые в 2006 году составили основу сборной, выигравшей чемпионат мира.

В декабре 1996 года Мальдини был доверен пост главного тренера основной сборной Италии. Под его руководством команда через стыковые матчи квалифицировалась на чемпионат мира во Франции, где уверенно вышла из группы и в 1/8 финала прошла сборную Норвегии. В четвертьфинале итальянцы лишь в серии пенальти уступили хозяйке турнира сборной Франции (основное и дополнительное время закончилось со счётом 0:0), после чего Мальдини ушёл в отставку.

После этого Мальдини вернулся в «Милан», где на протяжении пяти лет занимал должность технического директора, а в 2001 году непродолжительное время исполнял обязанности главного тренера команды. Последней командой в тренерской карьере итальянца стала сборная Парагвая, которую он возглавил незадолго до начала дальневосточного чемпионата мира. На самом «мундиале» парагвайцы выступили весьма достойно, выйдя в плей-офф турнира и лишь с минимальным счётом уступив будущим финалистам турнира сборной Германии.

3 апреля 2016 года Чезаре Мальдини скончался в возрасте 84 лет.

Статистика выступлений

Клубная

В сборной

Достижения 
 Как игрок:
 Чемпион Италии (4): 1954/55, 1956/57, 1958/59, 1961/62
 Обладатель кубка чемпионов: 1962/63
 Как тренер:
 Обладатель Кубка Италии: 1972/73
 Обладатель Кубка кубков: 1972/73
 Чемпион Европы (мол.): 1992, 1994, 1996

Интересные факты 
 Чезаре Мальдини был тренером своего сына Паоло и в «Милане» и в сборной Италии, что является уникальным случаем в истории футбола.
 Именем Мальдини-старшего назван парк рядом со стадионом «Сан-Сиро».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FIGC.it
 Профиль на enciclopediadelcalcio.it
 Профиль на magliarossonera.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Торино»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Милан»
Тренеры ФК «Фоджа»
Тренеры ФК «Тернана»
Тренеры ФК «Парма»
Тренеры сборной Италии по футболу
Тренеры сборной Парагвая по футболу
Мальдини